Příjmení Kuipers nese více různých osobností:

 André Kuipers (* 1958) – nizozemský lékař a astronaut
 Mayon Kuipersová (* 1988) – nizozemská rychlobruslařka
 Simon Kuipers (* 1982) – nizozemský rychlobruslař